La phase finale de l'édition 1994 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1994 en Irlande. Le champion sortant, la Pologne, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Tournoi Final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football 1994
1994 en Irlande
Football en 1994